Юрманга — посёлок в Бабушкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Бабушкинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — центр Леденьгского сельсовета.

География 
Расположен на берегу реки Леденьги, на юге примыкает к районному центру селу имени Бабушкина.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР поселок лесоучастка Юрманга переименован в Юрманга.

В 2000 году в состав посёлка вошла часть села имени Бабушкина.

Население

Примечания

Ссылки 
 Юрманга в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Бабушкинского района (Вологодская область)